Hedvika Eleonora Holštýnsko-Gottorpská (23. října 1636, Šlesvik – 24. listopadu 1715, Stockholm) byla jako manželka švédského krále Karla X. Gustava švédskou královnou.

Biografie 
Hedvika Eleonora se narodila jako dcera vévody Fridricha III. Holštýnsko-Gottorpského a jeho manželky Marie Alžběty Saské.

24. října roku 1654 se z politických důvodů provdala za švédského krále Karla X. Gustava.
Ten si měl původně vzít svou sestřenici. královnu Kristinu, která však principiálně sňatek odmítla a zůstala celý život svobodná. Po její abdikaci se stal Karel Gustav 6. června 1654 švédským králem.

Sňatkem Karla Gustava a Hedviky Eleonory se zpečetila aliance mezi dvěma nepřáteli Dánska, Švédskem a Holštýnskem-Gottorpskem, jež přinesla dalekosáhlé důsledky v této části Evropy.

Z jejich manželství se narodil jediný syn:
 Karel (24. listopadu 1655 – 5. dubna 1697), jako Karel XI. švédský král od roku 1660 až do své smrti, ⚭ 1680 Ulrika Eleonora Dánská (11. září 1656 – 26. července 1693)

Karel X. Gustav 13. února 1660, po šesti letech manželství zemřel. Podle jeho testamentu a v souhlase s parlamentem se stala Hedvika Eleonora regentkou svého syna, a to až do roku 1672, kdy král dosáhl plnoletosti.

Královna vdova měla se svým synem velmi dobrý vztah a podržela si u dvora dominantní postavení. V důsledku nepřátelství mezi Holštýnskem-Gottorpskem a Dánskem a patrně i z obav ze ztráty své pozice byly naopak velmi napjaté vztahy mezi Hedvikou Eleonorou a její snachou, dánskou princeznou Ulrikou Eleonorou.

Po smrti Karla XI. (5. dubna 1697) se stala Hedvika Eleonora opět regentkou, tentokrát kvůli nízkému věku jeho syna a následníka, svého vnuka Karla XII. (1682–1718).

Hedvika Eleonora měla pověst jemné, citlivé královny. Zajímala se o umění, především o malířství a architekturu. Kromě jiného nechala vystavět Drottningholmský palác, dnešní sídlo švédských králů.

O politiku se příliš nezajímala a hrála při svém poručnictví ve vládě nevýraznou roli. Během dlouhých, válečnými událostmi zapříčiněných nepřítomností svého manžela a později vnuka přebírala většinu ceremoniálních povinností a hrála až do své smrti roli první dámy Švédska; zastiňovala zcela svou dánskou snachu, královnu Ulriku Eleonoru. Karel XI. byl pod jejím silným vlivem a na vrub působení Hedviky Eleonory lze připsat především jeho protidánskou politiku.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 
 http://runeberg.org/nfaf/0453.html
 https://web.archive.org/web/20090507093046/http://historiska-personer.nu/min-s/p8e3856d0.html
 https://web.archive.org/web/20071212210931/http://www.karolinska-forbundet.org/personerna/hedvig_eleonora.html
 http://www.thepeerage.com/p11317.htm#i113166

Švédské královny
Holstein-Gottorp
Královny matky
Regentky
Narození v roce 1636
Úmrtí v roce 1715
Narození 23. října
Úmrtí 24. listopadu
Pohřbení v kostele Riddarholmen
Ženy